Heeresbericht steht für:

 Heeresbericht, deutsche Lageberichte während des Ersten Weltkriegs
 Heeresbericht, fälschliches Synonym für den Wehrmachtbericht, deutsche Sendung über die militärische Lage der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs
 Heeresbericht (Roman), Roman von Edlef Köppen (1930)

Siehe auch: